Det følgende er planlagte begivenheder for fodbold i året 2018 over hele verden.

Begivenheder

Nyheder

Landskampsdatoer 
Planlagte landskampsdatoer, også kendt som FIFA Internationale Spilledatoer.

Kontinentale mestre

Mænd

Kontinentale klubmestre

Mænd

Kvinder

Hjemlige mesterskaber

AFC Nationer

Mænd

CAF

Mænd

CONCACAF

Mænd

Kvinder

CONMEBOL

Mænd

OFC

Mænd

UEFA

Mænd

Kvinder

Hjemlige pokalturneringer

AFC

Mænd

CAF

CONCACAF

Mænd

CONMEBOL

Mænd

UEFA

Mænd

Kvinder

Priser

Dødsfald

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Fédération Internationale de Football Association (FIFA) – FIFA.com

 
2018